Podgrabie (Niepołomice)
 Podgrabie (Olkusz)
 Podgrabie Wisła
 Przymiłowice-Podgrabie